Johannes de Doperkerk ist der Name folgender Kirchen in den Niederlanden:

 Johannes de Doperkerk (Haamstede), Gemeinde Schouwen-Duiveland
 Johannes de Doperkerk (Puiflijk), Gemeinde Druten 
 Johannes de Doperkerk (’s-Heer Abtskerke), Gemeinde Borsele